Portel kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Portel, Brasilien, Pará, 
 Portel kommun, Brasilien,

Portugal 

 Portel kommun, Portugal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar